

Geografia

Austria 
 Kopfing bei Kaindorf – frazione di Kaindorf, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Kopfing im Innkreis – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)